Фрейсине () — французская фамилия. Известные носители:
 Фрейсине, Луи де (1779—1841) — французский мореплаватель.
 Фрейсине, Шарль (1828—1923) — французский политик и государственный деятель, четырежды возглавлял кабинет министров Франции.
 Фрейсине, Эжен (1879—1962) — французский гражданский инженер, мостостроитель, один из изобретателей преднапряжённого железобетона.